Falls City (Nebraska)
Falls City (Oregon)
Falls City (Texas)

Ou ainda:
Fall City

Desambiguações de topônimos